Giuseppe Guarino (1827-1897), cardinal italien ;
 Giuseppe Guarino (1885-1963), danseur, réalisateur et scénariste italien ;
  (1922-), journaliste et homme politique italien ;

Patronyme italien